Kämper steht für:
 Heinrich Kämper Motorenfabrik, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Kämper ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Kämper (* 1963), deutscher Drehbuchautor, Historiker und Filmproduzent
 Dietrich Kämper (* 1936), deutscher Musikwissenschaftler
 Gabriele Kämper (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Hans Kämper (* 1949), deutscher Jazz-Posaunist und Komponist
 Heidrun Kämper (* 1954), deutsche Philologin und Politologin
 Hugo Kämper (1845–1926), königlich- preußischer Generalleutnant
 Kuno Kämper (1922–2012), deutscher Ingenieur und Verbandsfunktionär
 Max Kämper (1879–1916), deutscher Ingenieur und Vermesser der Mammoth-Cave-Nationalpark, Kentucky
 Meike Kämper (* 1994), deutsche Fußball-Torhüterin
 Michael Kämper-van den Boogaart (* 1955), deutscher Literaturwissenschaftler und Fachdidaktiker
 Otto Kämper (1882–1962), deutscher Bankmanager
 Regine Kämper, deutsche Übersetzerin
 Sabine Kämper (* 1962), deutsche Schauspielerin und Moderatorin

Siehe auch:
 Camper
 Kamper
 Kemper